Сен-Тибо́ () — название нескольких коммун во Франции, названных в честь :
 Сен-Тибо — в департаменте Кот-д’Ор.
 Сен-Тибо — в департаменте Об.
 Сен-Тибо — в департаменте Уаза.
 Сен-Тибо — в департаменте Эна.
 Дом Сен-Тибо — средневековое здание в Провене.